Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1975 de l’Open d'Australie qui est disputé du 21 décembre 1974 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evonne Goolagong et Peggy Michel battent Margaret Smith Court et Olga Morozova en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
11 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1975
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1974
Tennis en Australie en 1975
Tennis en décembre 1974
Tennis en janvier 1975